Edmund Tomaszewski (1906-1976) – polski bokser 
 Edmund Tomaszewski (polityk) (1891-1960) – działacz KPP i PZPR, poseł na Sejm PRL